Édouard Levé un écrivain, artiste et photographe français (1965 - 2007).

Autres 
 Le pouce levé, un geste de la main.
 Le poing levé, un geste de la main.
 La Levé de l'Escargot, nom d'un chemin de halage situé au niveau du Passage en Loire de Mantelot.

Voir aussi 
 François Le Levé, (1882 - 1945) un militant anarcho-syndicaliste et résistant français.
 Levain, pour le pain levé.
 Lever topographique